Суперкубок Грузії з футболу 2009 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 грудня 2009 року між чемпіоном Грузії клубом ВІТ Джорджія та володарем кубка Грузії клубом Динамо (Тбілісі).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballfacts 

2009
Грузія
2009 у Грузії
2009 у грузинському спорті